Motorne jahte su plovila za razonodu koji za svoj pogon koriste isključivo porivne strojeve. Porivni strojevi mogu se podijeliti s obzirom na vrstu goriva (benzin, dizel, plin itd.), način ugradnje na brodu (s osovinom, z-pogon, IPS-pogon itd). S obzirom na dizajn i način izrade jahte se dijele: jahte s letećim mostom (fly bridge), otvoreni brodovi (open), poluotvoreni s čvrstim krovom (hardtop). Dizajn trupa motornih jahti razlikuje se po posebno konstruiranom koritu koje je ima oblik slova V. S obzirom na kut pod kojim je napravljeno korito dijele se na: deplasmanska, poludeplasmanska i gliserska korita. Sve motorne jahte imaju karakteristiku da obično prelaze brzinu od 14 čvorova koja se smatra brzinom glisiranja.